Potomac River kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Potomac River (vattendrag i Kanada), Ontario,

USA 

 Potomac River (vattendrag i USA), Maryland, Saint Mary's County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar